Э́миль Гзелль () и Эми́ль Гзелль () — имя и фамилия. Известные носители:
 Гзелль, Эмиль (1838—1879) — французский фотограф.
  (1899—1973) — швейцарский экономист.